San Nazzaro (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento
San Nazzaro Sesia, een gemeente in de Italiaanse provincie Novara
San Nazzaro Val Cavargna, een gemeente in de Italiaanse provincie Como
San Nazzaro (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino